NGL se može odnositi na:

 HER2/neu, receptorska tirozinska kinaza
 NGL (programski jezik)